Fat21 eller Expertölet var ett klassiskt öl från det numera nedlagda bryggeriet Nässjö bryggeri. 

Namnet kommer av att det bland 1800-talets bryggare i Nässjö socken fanns en man, känd för att brygga ett ovanligt gott öl. Sägnen säger att ölet tappades på ett speciellt fat och när bryggaren själv skulle hälla upp en öl så gick han till just detta fat, nämligen fat nummer 21. Inget av hans öl var så gott som ölet i just det fatet. 

Senare bryggde Åbro Bryggeri Fat21 under en tid och skrev då att receptet var detsamma men att det hade ”förfinats och ändrats något", och att det "i grunden var samma Fat21, ett mustigt, fylligt och skummande helmaltsöl."

Åbro slutade senare att producera ölet men den 1 oktober 2022 lanserade bryggeriet återigen FAT21 i en ny tappning. Originalreceptet som härstammar från Nässjö bryggeri har enligt Åbro justerats ytterligare ”något”, men ska fortfarande "definitivt att påminna om tidigare FAT21". 

FAT21 är ett underjäst helmaltsöl, bryggd på pilsnermalt samt flera tyska humlesorter.

Källor 

Svenska ölmärken